Édouard Delberghe (1935-1994), est un coureur cycliste français
 Noël Delberghe (1897-1965), est un joueur de water-polo français
 Philippe Delberghe, un ancien directeur du festival Jazz à Vienne